Florette peut faire référence à :

Prénom 
  (1963-), artiste peintre néerlandaise ;
 Florette Feissel (1922-1944), résistante française ;
  (1890-1924), chanteuse italienne.
  (1873-1941), géologue américaine, première femme américaine envoyée pour réaliser des inspections géologiques en vue localiser des champs de pétrole.

Pseudonyme 

 , de son vrai nom Hans Mikael Duvringe (1960-), humoriste suédois.

Titre 

  :
 Jean de Florette, roman de Marcel Pagnol publié en 1963 ;
 Jean de Florette, film franco-helvético-italo-autrichien de Claude Berri, sorti en 1986.

 Florette et Patapon, comédie théâtrale de Pierre Veber et Maurice Hennequin sortie en 1905 ;
 , film italien de Mario Caserini sorti en 1913 ;
 , film italien de Amleto Palermi sorti en 1927.

Divers 
 Florette, ancienne monnaie française du Moyen Âge ;
 , voilier maltais à deux mâts construit en 1921.